Antoni Kondyjowski (1867-), urzędnik podatkowy
 Teofil Kondyjowski (1876-), lekarz weterynarz, oficer